Kathrin Müller puede referirse a las siguientes personas:
 Kathrin Müller (historiadora del arte), historiadora del arte alemana;
 Kathrin Müller (triatleta), triatleta alemana.